Claude de Lorraine ist der Name mehrerer Angehöriger des Hauses Guise:

 Claude de Lorraine, duc de Guise (1496–1550)
 Claude de Lorraine, duc d’Aumale (1526–1573)
 Claude de Lorraine, duc de Chevreuse (1578–1657)